Световното първенство по снукър през 1996 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 20 април до 6 май. Победител е Стивън Хендри, който побеждава на финала Питър Ебдън с 18-12 фрейма.

Награден Фонд 
 Победител £200 000
 Финалист £120 000
 Полу финалисти £60 000
 Четвърт финалисти £30 000
 Класирали се за втори кръг £16 000
 Отпаднали след първи кръг £9000
 Най-голям брейк на телевизионна маса £17 000
 Максимален брейк на телевизионна маса £147 000
 Общ награден фонд £1 200 000

Най-голям брейк 
144 точки постигат двама играчи: Питър Ебдън и Тони Драго.

Резултати 

1996